Сызрань-Город — железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги, находящаяся в южной части города Сызрань Самарской области.

История 

До недавнего времени поезда со стороны Саратова приходили на тепловозной тяге. В  году были начаты работы по электрификации этого участка на переменном токе. За  электрификаторы, вооружённые вышками, подъёмниками и бурильными установками выполнили работу по электрификации. В Сызрани и на станции Громово были построены тяговые подстанции и теперь в Сызрань пришёл переменный ток (построена станция стыкования Сызрань I Южный парк). Дальше Сызрани переменный ток не пошёл: на Ульяновск остаётся тепловозная тяга, а остальные направления электрифицированы ещё в 1960-е—1970-е годы на постоянном токе. Также в  году было начато строительство второго пути на участке Сенная — Сызрань, которое было завершено в  году. Таким образом, в 2008 году весь участок Саратов — Сенная — Сызрань стал двухпутным.

Вокзал станции 
Железнодорожный вокзал Сызрань-город построен в  году, является вокзалом 3-го класса. Общая площадь вокзала

Дальнее следование по станции 
По графику  года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Галерея

См. также 
 Сызрань I

Примечания 

Станции Самарского отделения Куйбышевской железной дороги
Здания и сооружения Сызрани